

Sigle 
 Imaging Infra Red
 Infinite impulse response
 Institute for International Research – Istituto di eventi, mostre, conferenze, formazione e sviluppo esecutivo
 International Institute of Refrigeration – organizzazione intergovernativa

Codici 
 iir – codice ISO 639-5 delle lingue indoiraniche